Pearsall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard F. Pearsall
 William Harrison Pearsall